Голбан — фамилия:

 Голбан, Александр (род. 1979) — молдавский футболист.
 Голбан, Борис (1908—2004) — участник коммунистического подполья в Бессарабии и движения Сопротивления во Франции.
 Голбан, Игорь Валерьевич (род. 1990) — российский и узбекистанский футболист.